Пещера може да се отнася за:

 пещерá – вид земна кухина
 Пéщера – град в област Пазарджик
 Община Пещера
 Пещера (Област Перник) – село в област Перник
 Пещера (Област Смолян) – село в област Смолян
 ВЕЦ Пещера
 Пещера (връх) (3050 m) – връх в Кавказ
 Пещера (ледник) – ледник на остров Ливингстън в Антарктика.